Hölzer bezeichnet

 den Plural von Holz

Hölzer oder Hoelzer ist der Familienname folgender Personen:
 Axel Hölzer (* 1963), deutscher Manager
 Dieter Hoelzer (* 1939), deutscher Hämatologe und Onkologe
 Gottlob August Hölzer (1744–1814), deutscher Architekt
 Helmut Hölzer (1912–1996), Computer- und Raketenpionier
 Irene Hölzer-Weinek (1888–1965), österreichische Malerin und Grafikerin
 Margaret Hoelzer (* 1983), US-amerikanische Schwimmerin
 Max Hölzer (1915–1984), österreichischer Autor und Lyriker

Siehe auch:
 Holzer
 Hoeltzer